Eldik ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher van Eldik (* 1973), deutscher Astrophysiker und Hochschullehrer
 Rudi van Eldik (* 1945), südafrikanisch-niederländischer Chemiker, Hochschullehrer und Autor
 Sandra van Eldik (* 1986), deutsche Heavy-Metal-Musikerin und Heilpraktikerin